Alias (von lateinisch  „sonst“) steht für:
 Pseudonym, einen Namen neben anderen Namen
 Dateiverknüpfung bei Betriebssystemen
 alias (Unix), ein Kommando von Unix-Shells, um Kommandos unter anderem Namen aufzurufen
 einen Störeffekt in der Signal- und Bildverarbeitung, siehe Alias-Effekt
 eine Alias-Adresse eines E-Mail-Kontos, siehe E-Mail-Konto #Alias-Adressen und Wegwerf-E-Mail-Adressen

Weiteres:
 Alias (Brettspiel) aus Finnland
 Alias (Unternehmen), ein Softwareunternehmen
 Alias (Band), kanadische Band
 Alias (Musiker),  Brendon Whitney (1976–2018), amerikanischer Hip-Hop-Musiker (Anticon)
 Alias – Die Agentin, US-amerikanische Fernsehserie aus den Jahren 2001–2006
 Alias (Film), deutscher Dokumentarfilm aus dem Jahr 2009

Alias ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad Fahrullah Alias (* 1990), malaysischer Radrennfahrer
 Azreen Nabila Alias (* 2000), malaysische Sprinterin
 Bruno Alias (1928–1996), italienischer Schauspieler
 Don Alias (1939–2006), amerikanischer Jazz-Schlagzeuger

Siehe auch: